Fifi ist die umgangssprachliche Bezeichnung für 
ein Toupet
einen Kämpfer der Forces françaises de l’intérieur

FIFI 
Der Name einer noch flugfähigen Boeing B-29 Superfortress
FIFI Wild Cup

Siehe auch:
Fifi (ex Kingani), Küstenschiff in Ostafrika